Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) – niemiecki estetyk, pisarz, krytyk i teoretyk literatury.
 Doris Lessing (ur. 1919) – brytyjska pisarka, laureatka Nagrody Nobla w 2007 r.
 (7425) Lessing – planetoida z grupy głównego pasa asteroid
 Lessing – loża wolnomularska